Ахметханов — фамилия; имеет женскую форму Ахметханова.
 Ахметханов, Радик (род. 1986) — российский футболист и игрок в мини-футбол.
 Ахметханов, Салимхан Миннеханович (1949—2006) — депутат Государственной думы третьего созыва.